Store Norske steht für:

 Store Norske, die größte der Norske Øer
 Store Norske Leksikon, das norwegische Nationallexikon
 Store Norske Spitsbergen Kulkompani, ein norwegisches Kohlebergbauunternehmen